Dolfen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dolfen (1877–1961), deutscher katholischer Geistlicher und Domarchivar in Osnabrück
 Peter Dolfen (1880–1947), US-amerikanischer Sportschütze